«Весёлый развод», или «Весёлая разведённая» () — музыкальная комедия 1934 года режиссёра Марка Сэдрича. Второй совместный фильм танцующего тандема Джинджер Роджерс—Фред Астер и первый, где им доверили главные роли. Слоган — Музыкальный триумф двух континентов.

Сюжет 
Мими Глоссоп приезжает в Англию, чтобы добиться развода со своим мужем-геологом, которого она не видела много лет. Она консультируется с адвокатом, который решает организовать ей встречу с профессиональным соответчиком Родольфо Тонетти, изображающим любовников, чтобы можно было получить развод по обвинению в супружеской неверности. Но Мими встречает американского танцора Гая Холдена и ошибочно принимает его за соответчика.

В ролях 
 Джинджер Роджерс — Мими Глоссоп
 Фред Астер — Гай Холден
 Элис Брейди — тётя Гортенз
 Эдвард Эверетт Хортон — Пинки Фитцжеральд
 Эрик Родс — Родольфо Тонетти
 Эрик Блор — писатель
 Лилиан Майлз — певица
 Уильям Остин — Сирил Глоссоп
 Бетти Грейбл — танцовщица
 Мэри Макларен — хозяйка интимного ночного клуба (в титрах не указана)

Премьеры 
 В США премьера состоялась 12 октября 1934 года
В европейских странах лента была показана:
 25 марта 1935 года в Дании
 15 сентября1935 года в Финляндии

Награды 
 Премия «Оскар» 1935 года в категории Лучшая песня  («The Continental»)

Номинации на «Оскар» 1935 года за
  Лучший фильм
  Лучшая работа художника
  Лучший звук
  Лучший саундтрек

The Continental была первой песней, удостоенной «Оскара», так как эту премию начали вручать только в 1935 году.

Ссылки 

Фильмы-мюзиклы США
Фильмы США 1934 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1934 года
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов